Baliza (Goiás) - município brasileiro
 Baliza (desporto)- onde se encontra a goleiro (Brasil), o guarda-redes (Portugal) 
 Baliza topográfica - instrumento  para elevar o ponto topográfico
 Baliza (manobra) - manobra com um carro no Brasil
 Baliza de banda (fanfarra) - componente principal de uma fanfarra
 Baliza (náutica) - uma bóia, marca marítima 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos